Het Europese kampioenschap allround in 1939 werd van 4 tot 5 februari 1939 verreden op de IJsbaan van Riga in de Letse hoofdstad Riga.

Titelverdediger was de Noor Charles Mathiesen die in 1938 Europees kampioen werd in het Frogner Stadion in Oslo. De Let Alfons Bērziņš werd kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1939
Langebaanschaatsen in 1939
Schaatsen in Letland
Schaatsen
Sportevenement in Riga